Fabian Binder (* 22. Juli 1987 in Köln) ist ein deutscher Schauspieler.

Leben 
Fabian Binder hatte 1997 einen Auftritt in der dritten Staffel der Harald-Schmidt-Show. In den Folgejahren wirkte er gastweise in verschiedenen Fernsehserien mit, unter anderem zwischen 2001 und 2003 in einigen Folgen der Comedyserie Mein Leben & Ich an der Seite seiner älteren Schwester Nora. Nach 2003 lassen sich keine schauspielerischen Aktivitäten mehr nachweisen.

Nach dem Abitur 2007 machte Binder eine Ausbildung zum Tontechniker, ab 2011 begann er ein Studium der Sonderpädagogik (Lehramt) an der Universität zu Köln.

Filmografie 
 1998: Alles klar!
 1999: CityExpress
 2000: Himmel und Erde – Ein göttliches Team
 2001: Drehkreuz Airport (div. Folgen)
 2001: Der Clown – Gedächtnisschwund 
 2001–2003: Mein Leben & Ich (3 Folgen als Tom)

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmschauspieler
Kinderdarsteller
Deutscher
Geboren 1987
Mann